Hugin kan syfta på

 Hugin – en av Odens korpar i nordisk mytologi, se Hugin och Munin
 Hugin (företag) – ett svenskt aktiebolag som ägdes av konsumentkooperationer i Sverige, Norge och Danmark
 Hugin (tidskrift) – en science fiction-tidsktrift
 Hugin – ett svenskt flygplan av modell DC-3 som försvann över Östersjön 1952, se Catalinaaffären
 Hugin (programvara) – en programvara med vars hjälp det är möjligt att skapa panoramabilder
 Hugin-klass – en klass av patrullbåtar som tillhörde Svenska flottan

Se även
  – flera fartyg i svenska flottan